Lista de clubes franceses de futebol:

 Nota Esta lista relaciona apenas as divisões profissionais do futebol na França (Ligue 1, Ligue 2 e National).

Ligue 1 2012-13

Ligue 2 2012-13

Championnat National 2012-13

Ver também 
 Campeonato Francês
 Copa da França
 Copa da Liga Francesa

Franca
Clubes Futebol